Хабли́ев — фамилия, часто встречающаяся у осетин:
 Хаблиев, Владислав Алимурзаевич — генеральный директор SKY Media Manufacturing (Switzerland) SA.
 Хаблиев, Заур-Бек Борисович (род. 1932) — морской офицер.
 Хаблиев, Сафар Муратбекович (1933—2003) — писатель.

Примечания